Le tournoi de tennis du Japon est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1984 se dispute à Tokyo du 8 au .

Lilian Drescher remporte le simple dames. En finale, elle bat Shawn Foltz, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Betsy Nagelsen et Candy Reynolds.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis du Japon
 Saison 1984 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1984
Japon
Sport au Japon en 1984
Compétition de tennis à Tokyo
Tennis en octobre 1984